Jean Godefroid Ginod peut désigner :

 Jean Godefroid Ginod (vers 1517-1604), évêque de Belley (1575-1604) ;
 Jean Godefroid Ginod, évêque d'Aoste (1586-1592) ;